Punta Gorda peut désigner :

Toponymes

Belize 
 Punta Gorda, une ville du district de Toledo.

États-Unis 
Punta Gorda, une ville de Floride.

Uruguay 
 Punta Gorda, site fluvial situé au nord de l'Île Juncal.

Venezuela 
 Punta Gorda, l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme